Возвраще́ние в Эде́м () — бестселлер английской писательницы, автора женских романов Розалинды Майлз.

Описание 
Роман был написан в двух книгах:
 
 

В конце XX века роман приобрёл широкую популярность и был трижды экранизирован. В 1983 году вышел фильм «Возвращение в Эдем», а в 1986 году одноимённый сериал, который также стал популярен. Книга много раз переиздавалась и перепечатывалась разными изданиями на разных языках. В 1991 году книга вышла на польском, русском, вьетнамском и других языках общим тиражом в 1,5 млн экземпляров. Роман также занимал места в первой десятке списка бестселлеров и в России. В это же время показ фильмов и сериалов шёл на телевидении стран СССР наряду с другими популярными экранизированными романами как Просто Мария, Богатые тоже плачут, Санта Барбара и другими.

Экземпляры книг хранятся во многих библиотеках мира, таких как: Open Library, Национальная библиотека Австралии и других.

Сюжет 

Эдем — старое поместье Харперов.

Главная героиня, которая едва не погибла от рук своего нового мужа, находит в себе силы начать всё сначала и отомстить обидчику.

В романе отсутствует идеализация и социальное равенство, рассматриваются противоречия: нищета и выпирающее богатство, описывается романтизированная биография «успешных» людей.

Критика 

Роман «Возвращение в Эдем» послужил основой для одного из первых «эпических, масштабных, размашистых, чувственных» телевизионных мини-сериалов, — вспоминает американский писатель Кристофер Райс

Экранизация 
Роман был экранизирован в 1983—1986 годах:
 «Возвращение в Эдем» (фильм, 1983) и
 «Возвращение в Эдем-2» (телесериал, 1986)

Индийский ремейк 
В 1988 году в Индии была снята своя версия сериала под названием «Жажда мести» (Khoon Bhari Maang). Режиссёром картины стал продюсер . В главной роли снялась суперзвезда индийского кино Рекха.

Примечания

Ссылки 

Любовные романы
Криминальные романы
Романы XX века
Романы на английском языке